Saint-Appolinard (Isère)
 Saint-Appolinard (Loire)